Le tournoi de tennis du Caire est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier III, se dispute au Caire du 19 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Irina Spîrlea, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laurence Courtois et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Caire
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Egypte
1999 en Égypte
Tennis en avril 1999